Рефері () може значити: 
  В англо-американському праві  — третейський суддя (арбітр); доповідач судові у цивільному спорі, справі
 Рефері (футбол) — футбольний суддя
 Рефері (спорт) — спортивний суддя
  «Рефері» — кінокомедія виробництва США. Друга назва:  Обережно, заручник!